Китроска, Катеринска и Платамонска епархия () е епархия на Цариградската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Катерини. Начело на епархията от 2014 година е митрополит Георгий.

Китроска епископия и митрополия

Платамонска епископия 

Името на епископията е Платамонска и Ликостомска (Επισκοπή Πλαταμώνος και Λυκοστομίου). В 1852 година центърът на епископията се прехвърля от Амбелакия в Рапсани.

В 1881 година Тесалия е откъсната от Османската империя и предадена на Гърция и Платамонската епархия е разделена. Големите селища Рапсани и Амбелакия заедно с околните по-малки селища стават част от гръцкия ном Лариса, но до 1899 година продължават в църковно отношение да са част от Платамонската епископия. В тази година платамонският епископ Амвросий се възкачва на митрполитския трон в Лариса, Платамонската епархия е закрита, а Лариската получава името Лариска и Платамонска (Λαρίσης και Πλαταμώνος). Това име тя носи до 1977 година, когато е преименувана на Лариска и Тирнавска (Λαρίσης και Τυρνάβου).

Селата, които остават в Османската империя – Пурлия, Пантелеймонас, Скотина, Лептокария, Литохоро, Малатрия и Вронду в политическо отношение са част от Катеринска кааза, а в църковно са присъединени към Олимпийската Петренска епископия, която в 1896 година е закрита и диоцезът ѝ е присъединен към Китроската епископия.

Енорийски църкви

Манастири

Източници 
 Αγγελίδης Αλέκος, Αναδρομή στην ιστορία της Μακεδονίας, εκδόσεις Μάτι, β΄ έκδοση 1992, τόμος α΄, σελ. 172-189.
 Βασδραβέλλης, Ι., Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας
 Εγκόλπιο Ημερολόγιο 2007, εκδ. Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος.
 Πολύζου-Μαμέλη, Κλεοπάτρα. Ιστορία του Κολινδρού.
 Επίσκοποι Κίτρους κατά την τουρκοκρατίαν επί τη βάσει των πηγών

Бележки